Miss Élégance est le nom de plusieurs concours de beauté :
Miss Élégance Belgique
Miss Elégance France